Ferdo Vesel (1861-1946), un artiste peintre slovène, oncle du photographe slovène Fran Vesel
 Fran Vesel (1884-1944), un photographe slovène, neveu du peintre Ferdo Vesel
 Jessie Vesel, une femme peintre britannique, épouse du peintre Ferdo Vesel
 Josef Vesel (1859-1927), un artiste peintre slovène